Чемпионат Румынии по футболу 1961/1962 — 45-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1961/1962
Румыния
Румыния
1961 год в Румынии
Спорт в Румынии в 1962 году